W Polsce 
 Podbiele – dawna osada w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin
 Podbiele – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń
 Podbiele – kolonia w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski

 Podbiele – przystanek kolejowy w Koszkach, w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w Polsce